Markus Gebauer alias MGness (* März 1979 in Münster) ist ein deutscher Techno-DJ und Fotograf urbexery.

Markus Gebauer begann 1992 seine ersten Erfahrungen zu sammeln, wie er mit Publikum umzugehen hat. Im Jahr 1994 entdeckte MGness den gerade neu eröffneten Plattenladen „Elevator“, schon wenige Tage später war er als Mitarbeiter dort eingestellt. Kurz darauf folgten einige Gastauftritte im Cosmic Club, dem damals noch am Hawerkamp beheimateten legendären münsterschen Techno-Club. Ab 1996 verlegte der Cosmic Club seine Adresse zum alten Güterbahnhof; MGness wurde gleichzeitig dort zum Resident-DJ. In den folgenden Jahren machte er sich einen Namen durch Auftritte bei diversen Veranstaltungen in ganz Nordrhein-Westfalen, unter anderem auf der Mysticland, dem X-Mas Bam, der Loveparade, der Nature One, der Mayday uvm.

2002 brachte er beim Mixery Elevator DJ Move auf Ibiza in einem Workshop interessierten Neulingen die Grundlagen und Voraussetzungen des Deejayens bei. 2004 produzierte er die offizielle Hymne der Mysticland 15 (25. September 2004, Münster, Hawerkampgelände).

Den heimatlos gewordenen Cosmic Club vertrat MGness als „Botschafter“ auf Partys in verschiedenen Ländern Europas.

Nach einigen Live-Acts begann MGness, auch Vinyl-Veröffentlichungen zu produzieren, hierzu tat er sich mit Oliver Froning (Dune) und Kai Niggemann zusammen, deren gemeinsame Platte „Re:EP“ 2003 unter MGness' Namen auf dem Label „Rawcanine Records“ erschien.

2013 hat er zusammen mit Chris Stone das Techno-Projekt Unravel gegründet.

Seit 2009 spezialisiert sich der Fotograf und Musiker unter dem Synonym urbexery abandoned places darauf, die Faszination alter verlassener (sub)urbaner Orte Weltweit zu entdecken und diese abzulichten.

Diskografie 
 MGness - Re:EP (12"), Rawcanine Records 2003
 MGness & the Mysticlanders - Fuck My Glitz Anthem (MP3), Mysticland / Cosmic Club
 Elevator DJ Tunes (2xCD), Zyx Music 2006
 MGness - Monobrowed EP (12"), Rawcanine Records 2006
 MGness - London Is Calling (MP3), Punkt Vor Strich Formelsammlung 2008
 MGness - Dreiundzwanzig EP (MP3), Punkt Vor Strich Digital 2009
 Boris Alexander - Fighting The Shadows (MGness Frozen Remix) - Fighting The Shadows EP (MP3), Schieber Prod. 2010
 W!ld Kat - Deep Roarmantic (MGness & Chris Stone Remix) - Deep Roarmantic EP (MP3) Cubetribe Records 2013
 UNRAVEL - Bulletdodge Compilation Volume 11 - This Way Down Original Mix MP3 - Bulletdodge 2015
 UNRAVEL - The Mutant EP - Flash Recordings 2016

Dies und Das 
In der Auslaufrille der „Re:EP“ steht eine Gravur: „www.rawcanine.com“ (A-Seite), „bit crush for love“ und „RWK9-1“ auf der B-Seite.

Weblinks 
 Offizielle Homepage von MGness
 Markus Gebauer Fotodesign Homepage
 urbexery Fotografieprojekt Homepage
 urbexery Youtube Kanal
 MGness Facebook

DJ
Musiker (Deutschland)
Musik (Münster)
Pseudonym
Deutscher
Geboren 1979
Mann